Мощеница () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пётркувский повят, Лодзинское воеводство. Население — 12 729 человек (на 2004 год).

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Лодзинского воеводства